Thieringer ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Thieringer (1927–2022), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) 
 Thomas Thieringer (1939–2014), deutscher Journalist